Иван Александрович Варнек (1819—1877) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография 
Сын профессора Академии художеств А. Г. Варнека. Вольноприходящий учащийся Императорской Академии художеств (1831—1833), воспитанник Академии художеств (1833—1834), сверхштатный академист 2-й степени (1834—1839). Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1838), большая серебряная (1839). Получил от Академии художеств звание художника с правом на чин XIV класса (1839). Получил звание «назначенного в академики» (1842). Звание академика (1852).

Архитектор Попечительного совета заведений общественного призрения (1862—1871).

Основные постройки в Петербурге: церковь при Калинкинской больнице, Хирургический («Суворовский») корпус Петропавловской больницы (1866–1868), корпус Александровского отделения Волковской богадельни (1867–1868), доходные дома.

Известные постройки 
Известными работами Варнека являются:
 Смирительный и работный дом - Больница для душевнобольных св. Николая Чудотворца. Мойки наб., 126 (1832—1836);
 Доходный дом. Лиговский пр., 55 (1848);
 Доходный дом. Средний пр. ВО, 52 (1852);
 Александровское отделение Волковской богадельни. Волковки наб., 3Б1 (1867—1868);
 Доходный дом А. И. Варнека. Малый пр. ВО, 14 (1866, 1871).

Семья 
Был женат на Татьяне Фёдоровне Фроловой. Их дети:
 Александр (1858—1930)
 Николай

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Российской империи XIX века
Архитекторы Санкт-Петербурга